Vimieiro (Braga), een freguesia in de gemeente Braga in Portugal
 Vimieiro (Arraiolos), een freguesia in de gemeente Arraiolos in Portugal
 Vimieiro (Santa Comba Dão), een freguesia in de gemeente Santa Comba Dão in Portugal
 Hertog van Vimieiro (Conde do Vimieiro), een Portugese adellijke titel

Zie ook
 Vimeiro